Le terme terrier irlandais peut désigner quatre races de chiens de terrier originaire d'Irlande :
 Le terrier irlandais ;
 Le terrier irlandais à poil doux ;
 Le terrier irlandais Glen of Imaal ;
 Le terrier Kerry Blue ;